Grazac (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Grazac (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Grazac (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje